Cravatte (vaandeldecoratie), ook wel gespeld als cravate, een vaandeldecoratie
Cravatte (lint van een onderscheiding), een lint waaraan een onderscheiding wordt gedragen
Cravate, in het Vlaams ook gespeld als cravat, een voorloper van de stropdas

Personen 

 Henry Cravatte (11 mei 1911 - 4 november 1990), een Luxemburgs politicus.